Сезон 1938/39 () розпочався як п’ятнадцятий професіональний розіграш чемпіонату Чехословаччини з футболу. Після захоплення країни німецькими військами турнір продовжився як першість чехо-моравської ліги. Як і в Німеччині та на всіх окупованих нею країнах, спортивні клуби стали аматорськими. Переможцем змагань став клуб «Спарта» (Прага). Футбольний клуб «Братислава» знявся на початку весняної частини змагань після проголошення незалежності Словаччини.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 
 Чемпіонат Чехословаччини на неофіційному сайті клубу «Славія»  
 Чемпіонат Чехословаччини 1938-39 на eu-football.info   

Чехословаччина
Чехословаччина
1939